Beaupuy kan syfta på:

 Beaupuy, Gers, fransk kommun i departementet Gers
 Beaupuy, Haute-Garonne, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Beaupuy, Lot-et-Garonne, fransk kommun i departementet Lot-et-Garonne
 Beaupuy, Tarn-et-Garonne, fransk kommun i departementet Tarn-et-Garonne